The Museum est la  de la chanteuse et seiyū japonaise Nana Mizuki sortie le  sous le label King Records. Elle arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classée 12 semaines pour un total de  exemplaires vendus. Elle contient toutes les face-A de ses singles de Omoi sorti en 2000 à Justice to Believe sorti en 2006, ainsi que deux chansons inédites, Crystal Letter et TRANSMIGRATION 2007 qui est une nouvelle version de la chanson TRANSMIGRATION présente sur l'album Supersonic Girl. Les pistes 3, 4 et 5 du DVD viennent du concert Live from Mizuki Nana eternal voice ~ Kimi ga Kureta Natsu (水樹奈々eternal voice～君がくれた夏).

Liste des titres

Liens externes
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Nana Mizuki
Album musical sorti en 2007
Chanson de 2007